Fuck (letteralmente "fottere", "scopare" in lingua inglese; equivalente in alcuni contesti anche alle esclamazioni "cazzo!" e "vaffanculo!") è un termine volgare, spesso usato come imprecazione o intercalare.

Musica 
 Fuck – gruppo musicale statunitense
 Fuck – album dell'omonimo gruppo musicale del 1994
 Fuck – extended play dei Buckcherry del 2014

Persone 
 Johann W. Fück – arabista e islamista tedesco
 Reinhardt Adolfo Fuck – geologo brasiliano

Altro 
 Fuck – film del 2005 diretto da Steve Anderson

Pagine correlate 
Fuck You
Fucking
Fuk